Атока има више значења:
 Округ Атока (Оклахома)
 Атока (Нови Мексико)
 Атока (Оклахома)
 Атока (Тенеси)